Кавалье́ро () — фамилия. Известные носители:
 Кавальеро, Мартина (род. 1990) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Кавальеро, Пабло (род. 1974) — аргентинский футболист.
 Кавальеро, Уго (1880—1943) — итальянский военачальник.

См. также 
 Кабальеро
 Кавальери
 Кавальяро